San Regolo ima više značenja:
 San Regolo, Pisa
 San Regolo, Siena